Kotabaru – miasto w Indonezji, w prowincji Borneo Południowe
 Kotabaru – miasto w Indonezji, w prowincji Borneo Południowe
 Kotabaru – dawna nazwa Jayapury